Sony Music The Legacy, een onderdeel van Sony Music Entertainment
 Films:
 The Legacy (1978), een horrorfilm van Richard Marquand
 The Legacy (2002), een film van Jim Gillespie
 L'héritage (2006), een film van Géla en Temur Babluani
 La Donation (2009), een film van Bernard Émond
 The Legacy (2010), een film van Mike Doto
 The Legacy, de internationale naam van de Deense televisieserie Arvingerne (2014)
 The Legacy (album), debuutalbum (1987) van de Amerikaanse thrashmetalband Testament
 The Legacy (worstelteam), een Amerikaans voormalig professioneel worstelteam